Qaarsuaq bezeichnet:
 Qaarsuaq (Berg), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qaarsuaq (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland